Светска група II Фед купа састоји се од 8 екипа.

Састави екипа 
 
 Хорхелина Краверо (154), Марија Емилија Салерни (88), Марија Ирогојен (298), Бетина Хозами (282)
 
 Јанина Викмајер (162), Каролина Маес (181), Кристен Флипкенс (293), Тамарин Хендлер (575), 
 
 Никол Вајдишова (15), Петра Цетковска (104), Квета Пешке (без плас.) /
 
 Доминика Цибулкова (48), Магдалена Рибарикова (207), Јанета Хусарова (749), 
 
 Ивона Мојзбургер (62), Меланија Клафнер (349), Патриција Мајер (без плас.), Барбара Шварц (без плас.
 
 Јелена Костанић Тошић (141), Ника Ожеговић (145), Ана Врљић (266), Петра Мартић (327)
 
Акико Моригами (46), Аико Накамура (105), Ајуми Морита (134), Рика Фуџивара (194), 
 
 Аљона Бондаренко (22), Катарина Бондаренко (43),

Жреб 
Мечеви се играју 2-3. фебруара, 

Победници Украјина, Јапан, Чешка Република и Аргентина ће са пораженим екипама из Светске групе играти 26 - 27. априла у доигравае (плеј оф) за попуну Светске групе за 2009 годину.

Поражене екипе Белгија, Хрватска, Словачка и Аустрија играју плеј оф за опстанак у Светској групи II.

Детаљи

Украјина — Белгија

Јапан - Хрватска

Чешка Република - Словачка

Аргентина - Аустрија

Види још 
 Фед куп
 Фед куп 2008.

Спољашње везе 

 2008 Fed Cup 

Фед куп
Тенис 2008.